Montaigut-le-Blanc kan syfta på:
 Montaigut-le-Blanc, Creuse
 Montaigut-le-Blanc, Puy-de-Dôme